Tele Uno steht für:

 Tele Uno (Brasilien), brasilianischer Fernsehsender
 Tele Uno (Österreich), österreichischer Fernsehsender